Ла-Петі́т-П'єрр () — кантон у Франції, в департаменті Нижній Рейн регіону Ельзас.

Склад кантону 
Кантон включає в себе 20 муніципалітетів:

Консули кантону 

Кантони департаменту Нижній Рейн